WCF kan syfta på:
World Cat Federation, ett internationellt förbund för kattföreningar. Se  på Wikidata.
WCF-föreningarna i Norden, en tidigare organisation för nordiska kattföreningar.
World Cocoa Foundation, en internationell branschorganisation för kakao-producenter.